Charlie Townsend est le nom d'un personnage de la série télévisée Drôles de dames (Charlie's Angels). Il a comme particularité d'être une arlésienne, c'est-à-dire qu'il n'apparaît jamais, ou seulement partiellement, à l'écran. 

Il a été interprété par John Forsythe dans la série ainsi que dans les deux premiers volets de la série de films lui faisant suite. Le rôle est ensuite repris par Robert Clotworthy dans le troisième volet, à la suite du décès de Forsythe.

Dans le court reboot télévisé de 2011, le personnage est interprété par Victor Garber.

Dans la série Drôles de Dames (1976-81)

Apparence et comportement 
C'est un homme d'environ la quarantaine voire la cinquantaine.

Charlie ne mélange pas le trio avec ses conquêtes féminines. Il différencie nettement sa vie professionnelle et personnelle. C'est également une personne sur qui les Anges peuvent compter. Par exemple, il est là lorsque Sabrina, portant une ceinture explosive, risque sa vie en l'aidant à tromper les bandits ou lorsque Kelly est blessée à l'hôpital lors du dernier épisode de la série, en se rendant à son chevet tout en restant à l'extérieur. 

C'est un homme à la fois influent, on suppose que c'est grâce à cette même influence qui l'a permis de recruter le trio, et aisé. Il est relativement proche de John Bosley qui est le seul à connaître sa réelle identité et qui fait tout pour que rien ne permette de remonter jusqu'à Charlie.

On ignore si son bureau est situé au sein même de l'agence dans une pièce isolée ou ailleurs. Dans l'épisode 5 de la saison 1, intitulé Qui veut tuer Charlie ?, les Anges se réfugient chez Charlie. On découvre qu'il a une grande maison luxueuse. Il déménagera ensuite afin de préserver son anonymat sur le conseil de Bosley.

Rôle dans l'agence 
Charlie est le grand patron de l'agence. De ce fait, il est l'employeur de John Bosley ainsi que des Anges :
 Il informe son équipe sur leurs missions  : couvertures, sur un individu en particulier à qu'il a pu avoir à faire dans le passé, etc.
 Il les félicite quand le travail a été bien fait. 
 Il est quelquefois présent dans certains lieux où les Anges enquêtent. Par exemple lors du spectacle de Bosley et de Kris lorsqu'il tend un crayon à cette dernière

Dans la série de films 
La série de films se déroule dans la continuité de la série télévisée mais met en scène de nouvelles génération d'Anges. John Forsythe reprend le rôle dans les deux premiers films de la série. Il est remplacé par Robert Clotworthy dans le troisième film, à la suite de son décès.

Dans le premier volet, il est la cible d'Eric Knox, un génie de la technologie, ce dernier l'accusant d'être responsable de la mort de son père avec qui Charlie a fait l'armée. Knox arrive à faire exploser l'agence. Néanmoins, les Anges arrivent à éliminer Knox et rejoignent la maison sur la plage de Charlie, mais ne le trouvent pas, Charlie étant parti juste avant leur arrivée.

Dans le second volet, après avoir déplacé l'agence dans un nouveau lieu à la suite de son explosion, elle devient la cible de Madison Lee, une ancienne Ange n'ayant jamais apprécié de devoir partager la gloire avec d'autres filles. Ne pouvant pas atteindre Charlie, elle décide de s'attaquer directement aux Anges. 

Dans le troisième volet, il est dévoilé que quelques années après la fin du deuxième film, l'agence est devenue internationale à la suite d'une décision de Charlie. Elle dispose donc maintenant de plusieurs équipes d'Anges partout dans le monde, toutes guidées par des « Bosley », un rang nommé d'après John. Dans les dernières minutes du film, il est dévoilé que Bosley est le méchant, ce dernier révèle alors que Charlie est mort depuis plusieurs années mais qu'il n'a pas été choisi pour le remplacer. En fin de film, on comprend que le nouveau Charlie est en fait une femme utilisant un synthétiseur de voix.

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction
Arlésienne